JAR steht für:
 Java Archive, ein Dateiformat für Java-Programme
 Jemenitische Arabische Republik (1962–1990)
 Joint Aviation Requirements, ein Regelwerk zur Organisation des Luftverkehrs von europäischen Ländern
 Journal of Advertising Research, eine US-amerikanische Fachzeitschrift für Werbeforschung
 Justizamtsrat
 Jahrom Airport (IATA-Code), Flughafen von Dschahrom, Provinz Fars im Iran
 Airlink (Österreich) (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft

Jar steht für:
 Jar (Einheit), historische Einheit der elektrischen Kapazität
 Jar (Norwegen), ein Ort in der norwegischen Provinz Akershus
 Jar IL, ein Sportverein aus Jar (Norwegen) 
 Jar (Tjumen), ein Ort in der russischen Oblast Tjumen
 Jar (Tomsk), ein Ort in der russischen Oblast Tomsk
 Jar (Udmurtien), ein Ort in der russischen Republik Udmurtien
 Shax, ein afrikanisches Brettspiel

Jar ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Nikiforowitsch Jar-Krawtschenko (1911–1983), russischer Maler, Grafiker und Porträtist

jar steht für:
 Jarawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Nigeria

Siehe auch
 IAR
 Jahr (Begriffsklärung)
 Krasny Jar
 Tschorny Jar
 Yar

Abkürzung